

Persone
 Andrea Camplone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Eugenio Camplone – imprenditore e politico italiano

Altro
 Fonderie Camplone – azienda siderurgica di Pescara, Italia